Трэш, также треш, — многозначное слово:

 Трэш (от  — мусор) — направление современного искусства (2000—2010), произведения которого отличаются намеренной вульгарностью и заштампованностью, пародирующее и обыгрывающее массовую культуру.
 Трэш-арт — направление в современном искусстве, которое связано с включением мусора в арт-объект, либо с созданием творчества исключительно из мусора.
 Трэш-метал (здесь от англ. to thrash — бить, молотить, крошить) — музыкальное направление в метале, характеризующееся достаточно высокой скоростью исполнения, большей жёсткостью пробивных, быстрых, исполненных в низком диапазоне частот ритмических фигур
 Трэш-ток — высказывания в адрес соперника, чаще оскорбительного характера, призванные вывести оппонента из равновесия, одна из форм хвастовства или оскорбления в соревновательных ситуациях.
 Треш-стрим — вид прямого эфира, ведущий которого совершает над собой или гостями опасные для здоровья, унизительные и тому подобные действия.
 «Треш» — второй студийный альбом группы «Глеб Самойлоff & The Matrixx».

См. также 
 Эксплуатационное кино

Примечания